LGSIL, sigle composé de cinq lettres L, G, S, I et L, peut faire référence à :
 Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion, terme médical donné à une dysplasie de bas grade du col de l'utérus liée à l'infection par les Papillomavirus humains.

Sigle de 5 caractères